Tennilä ist der Familienname folgender Personen:

 Esko-Juhani Tennilä (* 1947), finnischer Politiker, Mitglied des Reichstags
 Otto Tennilä (* 1993), finnischer Tischtennisspieler